Davenant ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Davenant (1656–1714), englischer Ökonom
 John Davenant († 1641), Bischof von Salisbury
 William Davenant (1606–1668), englischer Schriftsteller und Theaterdirektor